Uber se poate referi la:

 Über, cuvânt german care înseamnă „deasupra”
 Friedrich Christian Hermann Uber, (1781–1822), compozitor german
 Uber (companie), companie americană producătoare a unei aplicații de taxi online